Талахадзе — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Талахадзе, Илларион Илларионович (1894—1974) — деятель ЧК, Председатель Верховного Суда и Прокурор Грузинской ССР.
 Талахадзе, Лаша (род. 1993) — грузинский тяжелоатлет, выступающий в весовой категории свыше 105 кг.
 Талахадзе, Татьяна Емельяновна (1914—1995) — советская оперная певица, заслуженная артистка РСФСР (1958).